Sternwarten in Prag sind:
 Astronomischer Turm des Clementinums, Prager Altstadt, ab 1653
 Štefánik-Observatorium, Petřín-Hügel (Kleinseite), gegr. 1928